Dadi Mulyo (Kisaran Barat), een plaats in Indonesië
Dadi Mulyo (Madang Suku II), een plaats in Indonesië